Een verkeersweg:
 N903 (Nederland), zie Provinciale weg 903

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing